Mincu ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Wilk-Mincu (* 1939), deutsche Kunsthistorikerin
Ion Mincu (1852–1912), rumänischer Architekt und Politiker
Iulian Mincu (* 1927), rumänischer Arzt und Politiker
Marin Mincu (1944–2009), rumänischer Dichter und Literaturkritiker